Omnibuslokomotive steht für:
 eine Lokomotive eines Omnibuszugs
 eine Gepäcklokomotive